Peasmarsh kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

Peasmarsh, East Sussex, ort i England, 
 Peasmarsh, Somerset, en ort i Somerset, England
 Peasmarsh, Surrey, en ort i England

Robotskapade Storbritannienförgreningar